Paul Wolters kan syfta på:

* Paul Wolters (1858–1936), tysk klassisk arkeolog
 Paul Wolters (1913–1998), tysk arkitekt